{{Воинское формирование СССР
| гвардия                          = нет
| оформление                       = общее
| наименование                     = 398-й танковый Ужгородский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк
| изображение                      = 
| подпись                          = 
| войска                           = сухопутные войска
| род войск                        = бронетанковые и механизированные
| тип                              = танковая бригада
| почётные наименования            = «Ужгородский»
| формирование                     = январь 1944 года
| расформирование (преобразование) = 2012 год
| количество формирований          = 1
| в составе армий                  = 
| первое формирование              = 
| второе формирование              = 
| третье формирование              = 
| награды                          =   
| командиры                        = 
| районы боевых действий           = 
| боевой путь                      = 
| боевые операции                  = Великая Отечественная война| зона прикрытия                   = 
| в составе фронтов                = 
| предшественник                   = 3-й танковый батальон 140-й танковой бригады
| преемник                         = 16-й отдельный танковый Ужгородский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского батальон (Украина)
}}398-й танковый Ужгородский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк - воинское формирование Танковых войск Советской армии, существовавшее в 1944-1992 годах и дислоцировавшееся в Ужгороде. Полк входил в состав 128-й гвардейской мотострелковой дивизии.

 История 
Полк создан в январе 1944 г. в с. Богдановка Павлоградского района Днепропетровской области на базе 3-го танкового батальона 140-й танковой бригады как 875-й самоходный артиллерийский полк, вошедший в состав 19-го гвардейского танкового Краснознаменного корпуса. Боевое крещение полк получил в боях за освобождение Крыма в апреле-мае 1944 года. 

В начале августа 1944 года полк выводится из подчинения 19-го танкового корпуса, переходит в распоряжение командующего 4-го Украинского фронта, участвует в освобождении Яремче, Мукачево, Ужгорода, словацких Кошице, Пряшева, Бардиева, чешского Оломоуца и польского Бельско-Бяла . 

За отличные боевые действия, проявленные в бою за Ужгород, полку было присвоено почетное звание «Ужгородский» (приказ ВГК № 207 от 27.10.1944 г.). 

За освобождение городов Кошице и Пряшева полк награжден орденом Боевого Красного Знамени (приказ ВГК № 234 от 20.01.1945 г.), за Бельско-Бялу - орденом Богдана Хмельницкого (приказ ВГК № 275 от 12.02.1945 г.), за освобождение г. Оломоуц - орденом Александра Невского (приказ ВГК № 365 от 08.05.1945 г.). 

Боевой путь 875-й самоходный артиллерийский полк закончил под Прагой. Полк 11 раз отмечался благодарностью в приказах Верховного главнокомандующего. После войны полк был расформирован на 662-й и 661-й отдельные самоходные артиллерийские дивизионы (ОСАДн). 661-й ОСАДн вошел в состав 128-й гвардейской горнострелковой дивизии с регалиями 875-го самоходного артиллерийского полка. 

1 августа 1949 661-й ОСАДн был переформирован в 398-й танково-самоходный Ужгородский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского полк. 

В ноябре 1950 года 398-й танково-самоходный полк стал 398-м танковым полком с сохранением почетного наименования и боевых наград. 

После распада СССР полк перешёл под юрисдикцию Украины.

1 декабря 2004 г. переформирован в 16-й отдельный танковый Ужгородский Краснознаменный орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского батальон.''' Расформирован в 2012 году  .

См. также 
 Прикарпатский военный округ

Примечания

Ссылки 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 2012 году
Танковые полки СССР